Motocyklowe Grand Prix Włoch 2016 – szósta eliminacja motocyklowych mistrzostw świata, która została rozegrana 22 maja 2016 roku na torze Mugello Circuit w Mugello.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2 
 Wyścig pierwotnie miał mieć 21 okrążeń, jednakże został zatrzymany po uszkodzeniu dmuchanej bandy otaczającej tor przez motocykl Xaviego Vierge, który nie ukończył wyścigu.

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2016
2016 we Włoszech